Auburndale puede referirse a las siguientes localidades y barrios de Estados Unidos:

Auburndale, ciudad del Estado de Florida.
Auburndale, villa en el condado de Wood, Wisconsin.
Auburndale, pueblo en el condado de Wood, Wisconsin.
Auburndale, barrio de la ciudad de Nueva York.